Arromanches-les-Bains, couramment appelée Arromanches, est une commune française, du département du Calvados (région Normandie). Elle est célèbre comme lieu de bataille durant le débarquement du 6 juin 1944 et par le port artificiel que les Alliés y construisirent.

 L'Arromanches (ex-Colossus)  est un porte-avions français, initialement britannique, lancé en 1943 et démoli en 1978. Il fut rebaptisé en mémoire du débarquement du 6 juin 1944.